Tiberio Cesare è il nome di tre membri della dinastia giulio-claudia:
 Tiberio Cesare Augusto, secondo imperatore romano;
 Tiberio Cesare, figlio morto infante di Germanico Giulio Cesare e Agrippina maggiore;
 Tiberio Cesare Gemello, figlio di Druso minore e Claudia Livilla.